Ю́рий Севру́к:
 Севрук, Юрий Григорьевич (род. 1974) — украинский государственный деятель, и. о. Генерального прокурора Украины.
 Севрук, Юрий Поликарпович (1912—1944) — российский и советский литературный критик.